TRG ist die Abkürzung für:

 Sako TRG, ein Scharfschützengewehr der finnischen Firma Sako
 Technische Regeln für technische Gase (Druckgase)
 Trennungsreisegeld, siehe Trennungsgeld

TrG ist die Abkürzung für:

 Trolleybusgesetz, ein Schweizer Bundesgesetz

Trg steht für:

 Trg, ein mittelalterliches Dorf bei Ozalj am Fluss Kupa in Kroatien

Abkürzung